Гулыга — славянская фамилия.

Известные носители 
 Гулыга, Арсений Владимирович (1921—1996) — российский философ, историк философии, литературовед.
 Гулыга, Владимир Иванович (1882—1938) — российский металлург-доменщик.
 Гулыга, Иван Емельянович (1859—1934) — российский военачальник, генерал-лейтенант.